Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2012 () прошёл с 27 февраля по 4 марта 2012 года на «Минск-Арене» (Белоруссия). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2011 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.

В таблицах ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы заработали более одной квоты на текущий и следующий чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2012 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Спорт в Белоруссии в 2012 году
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Минске
Чемпионаты мира в Белоруссии